Rohozná ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde im Okres Jihlava, siehe Rohozná u Jihlavy
Gemeinde im Okres Svitavy, siehe Rohozná u Poličky
Ortsteil von Osek u Radomyšle, Okres Strakonice
Ortsteil von Trhová Kamenice, Okres Chrudim

Nová Rohozná, Ortslage von Rohozná u Poličky, Okres Svitavy